Фарра-д'Альпаго — колишній муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Беллуно
 Фарра-д'Ізонцо — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Горіція

Див. також 

 Фара (значення)